Kabinett Strasser steht für folgende Regierungen Sierra Leones:
 Kabinett Strasser I (1992)
 Kabinett Strasser II (1992 bis 1996)